Арре́ниус () — шведская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Аррениус, Густаф Олоф Сванте (1922—2019) — шведский и американский океанолог, петролог, сын Олофа Аррениуса.
 Аррениус, Лейф (род. 1986) — шведско-американский легкоатлет.
 Аррениус, Никлас (род. 1982) — шведско-американский легкоатлет.
 Аррениус, Олоф Вильгельм (1895—1977) — шведский химик, сын Сванте Аррениуса.
 Аррениус, Сванте Август (1859—1927) — шведский физико-химик.
 Аррениус, Юхан Петтер (1811—1889) — шведский ботаник и агроном.

Топоним 
 Аррениус  — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Арениус